Ветлуга — місто в Росії, в Нижньогородській області.
 Ветлуга — річка в Росії, ліва притока Волги.